Alcyone – terzo dei libri poetici delle incompiute Laudi del Cielo del Mare della Terra e degli Eroi di Gabriele D'Annunzio
Alcyone – genere di piante della famiglia Asteraceae
Alcyone – nave di Jacques-Yves Cousteau
Alcyone –  sistema stellare nella costellazione del Toro

Pagine correlate
 Alcione
 Halcyon